Takizawa bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Iwate: Takizawa (Iwate)

Takizawa ist der Familienname folgender Personen:
 Eisuke Takizawa, japanischer Regisseur
 Hideaki Takizawa, japanischer Sänger
 Hiroomi Takizawa (* 1973), japanischer Freestyle-Skifahrer
 Takizawa Katsumi (1909–1984), japanischer Philosoph
 Kozue Takizawa (* 1995), japanische Skilangläuferin
 Kunihiko Takizawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Takizawa Osamu (1906–2000), japanischer Schauspieler
 Shinzo Takizawa, australischer Segelflieger
 Shinya Takizawa, japanischer Ringer
 Shūhei Takizawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Toshifumi Takizawa († 2015), japanischer Filmregisseur